Di seguito una lista di asteroidi dal numero 555001 al 556000 con data di scoperta e scopritore.

555001-555100 

|-
| 555001 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555002 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555003 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555004 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 555005 - || ||  || NEAT
|-
| 555006 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 555007 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555008 - || ||  || CSS
|-
| 555009 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555010 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555011 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555012 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555013 - || ||  || NEAT
|-
| 555014 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555015 - || ||  || LINEAR
|-
| 555016 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555017 - || ||  || NEAT
|-
| 555018 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555019 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555020 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555021 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555022 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555023 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555024 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555025 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555026 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555027 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555028 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555029 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555030 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 555031 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555032 - || ||  || CSS
|-
| 555033 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555034 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555035 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555036 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555037 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555038 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555039 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555040 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555041 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555042 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555043 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555044 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555045 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555046 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555047 - || ||  || NEAT
|-
| 555048 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555049 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555050 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555051 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555052 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555053 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555054 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555055 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555056 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555057 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555058 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 555059 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555060 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555061 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555062 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555063 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555064 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555065 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555066 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 555067 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555068 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555069 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555070 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555071 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555072 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555073 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555074 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555075 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555076 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555077 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 555078 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555079 - || ||  || LONEOS
|-
| 555080 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555081 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555082 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 555083 - || ||  || Spacewatch
|-
| 555084 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555085 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555086 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555087 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555088 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555089 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555090 - || ||  || NEAT
|-
| 555091 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555092 Annasusanne || ||  || Jahn, J.
|-
| 555093 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555094 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555095 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555096 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 555097 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555098 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 555099 - || ||  || NEAT
|-
| 555100 - || ||  || NEAT
|}

555101-555200

555201-555300

555301-555400

555401-555500

555501-555600

555601-555700

555701-555800

555801-555900

555901-556000

Collegamenti esterni 

 

0555001